Eurybia (Oudgrieks: , Eurúbia of , Eurúbiê) is een naam uit de Griekse mythologie en kan op twee verschillende personages slaan:

Eurybia, godin, de dochter van Pontos en Gaia (dochter van Eros).

Haar broers en zussen waren: Nereus, Thaumas, Phorcys, Ceto en de hellehond Kerberos.

Samen met de titaan Crios kreeg zij drie kinderen: Astraeus, Pallas en Perses. Zij heerste, net als haar kleinkinderen (de winden, de sterren, de maan en de overwinning, kracht en macht van de zeesuprematie), over de zee.

Eurybia, de dochter van Thespius. Samen met Herakles had zij een zoon, Polylaus.

Stamboom

Griekse god
Herakles